Mleczaj rydz – grzyb jadalny
 Lnicznik siewny – roślina oleista zwyczajowo zwana także rydz

Osoby o nazwisku Rydz:
 Aneta Rydz
 Małgorzata Rydz
 Edward Śmigły-Rydz
 Wojciech Rydz